El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1997 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Fueron 64 los equipos que disputaron la fase final, jugándose la Final Four en el RCA Dome de Indianapolis, Indiana. 

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Arizona, en su primera aparición en una final, derrotando al campeón del año anterior, la Universidad de Kentucky. Miles Simon, de Arizona, fue el máximo anotador y considerado Mejor Jugador del Torneo.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East Regional - Syracuse, New York

Southeast Regional - Birmingham, Alabama

Midwest Regional - San Antonio, Texas

West Regional - San Jose, California

Final Four @ Indianapolis, Indiana

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo de la final completo

Baloncesto en 1997
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA